El nombre Asti puede referirse a:
Geografía
 Asti, provincia italiana.
 Asti, ciudad de Italia, capital de la provincia del mismo nombre.
 Asti, localidad del Condado de Sonoma, California.
 Asti, barrio de la localidad guipuzcoana de Zarauz.
Enología
 Asti, vino espumante elaborado en la provincia italiana del mismo nombre.
Personas
 Adriana Asti, actriz italiana.
 Alfredo Asti, político uruguayo.
 Segundo de Asti, santo italiano.